

Geografia 
 Prunay – comune francese nella regione del Grande Est
 Prunay-Belleville – comune francese nella regione del Grande Est
 Prunay-Cassereau – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Prunay-le-Gillon – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Prunay-le-Temple – comune francese nella regione dell'Île-de-France
 Prunay-en-Yvelines – comune francese nella regione dell'Île-de-France
 Prunay-sur-Essonne – comune francese nella regione dell'Île-de-France